Centralense – abitanti di Central (Bahia)
Centralense – abitanti di Central de Minas
Centralense – abitanti di Central do Maranhão